Чемпіонат СРСР з футболу 1955 (клас «Б») — чемпіонат СРСР з футболу серед команд класу «Б». У турнірі брали участь 32 команди. Переможцями стали «Буревісник» (Кишинів) та ОБО (Свердловськ).

1 зона

2 зона

Посилання 
 RSSSF 

1955
СРСР